Трессиньо́ (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Плуа. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22375.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 400 км к западу от Парижа, в 115 км северо-западнее Ренна, в 20 км к северо-западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 677 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 380 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 269 были экономически активными, 111 — неактивными (показатель активности — 70,8 %, в 1999 году было 66,0 %). Из 269 активных работали 246 человек (134 мужчины и 112 женщин), безработных было 23 (13 мужчин и 10 женщин). Среди 111 неактивных 40 человек были учениками или студентами, 37 — пенсионерами, 34 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Сент-Антуан (XV век). Исторический памятник с 1913 года
 Монументальный крест (XVIII век). Исторический памятник с 1927 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор